Pouillé (Loir-et-Cher)
 Pouillé (Vendeia)
 Pouillé (Vienne)

Desambiguações de topônimos